Annefield bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Annefield (Boyce, Virginia), NRHP-ID: 69000231
 Annefield (Saxe, Virginia), NRHP-ID: 09000920

Siehe auch:
 Anfield